Granula sandwicensis är en snäckart som först beskrevs av Arthur Sperry Pearse 1860.  Granula sandwicensis ingår i släktet Granula och familjen Marginellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
sandwicensis